Earlton kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Earlton, Ontario, ort, Timiskaming District, 
 Earlton (flygplats), Ontario, Timiskaming District,

USA

 Earlton, Kansas

Robotskapade Kanadaförgreningar